Sinanica (schronisko) –
 Sinanica (szczyt) –

Zobacz też